Тена́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 120 км на схід від Ам'єна, 37 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 109 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 248,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тенай на сайті французького Національного інституту географії
 Тенай на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тенай на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тенай на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тенай на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена